Иван Иванович Кириленко (род. 27 июня 1931, село Будки, Белопольского района Сумской области) — советский и российский хозяйственный деятель. Академик Петровской Академии наук и искусств. Депутат Верховного Совета СССР 9-го созыва.

Биография 
Родился 27 июня 1931 года в крестьянской семье. В 1947 году окончил семилетнюю школу и поступил в Белопольское педагогическое училище Сумской области.

В 1951 — 1954 г. — служба в Советской армии: матрос срочной службы в Севастополе.

Член КПСС с 1954 года.

С октября 1954 г. — инструктор Севастопольского городского комитета ЛКСМ Украины, 2-й секретарь, а в 1956 — 1959 г. — 1-й секретарь Ленинского районного комитета ЛКСМ Украины города Севастополя.

В 1963 году окончил Высшую партийную школу при ЦК КПУ.

В 1963 — 1966 г. — заведующий организационным отделом, 2-й секретарь Нахимовского районного комитета КПУ города Севастополя.

В 1966 — 1973 г. — 1-й секретарь Балаклавского районного комитета КПУ города Севастополя.

Окончил заочно Киевский институт народного хозяйства.

В июне 1973 — 1979 г. — председатель исполнительного комитета Севастопольского городского совета депутатов трудящихся.

С 1975 по 1980 гг — депутат Верховного Совета Украинской ССР 9-го созыва.

С 1980 — начальник отдела кадров Морского гидрофизического института в Севастополе.

С января 1993 — 1-й заместитель генерального директора Выставочного комплекса «Манеж» в Москве.

В 1999 году создал и возглавил севастопольское землячество в Москве.

С 2000 по 2006 гг. был постоянным представителем Севастопольской государственной администрации при Правительстве города Москва.

Ветеран труда, Ветеран Великой Отечественной войны, подполковник в отставке. Член Президиума Совета ветеранов Великой Отечественной войны

Награды 
 два ордена Трудового Красного Знамени
 орден Петра Первого

Литература 
 Депутаты Верховного Совета УССР. 9-е созыва — 1975 г.

Ссылки 
 Кто есть кто в АРК
 Фото Кириленко Иван Иванович
 Севастопольское землячество
 Сайт ВР АРК
 Украинцы России
 Иван КИРИЛЕНКО: "Севастополь сделал из меня человека"

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 9-го созыва
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Председатели Севастопольского горисполкома
Сотрудники Морского гидрофизического института